Lestiboudois se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 François-Joseph Lestiboudois
 Gaspard Thémistocle Lestiboudois